Офер Леви, (; род. 17 июня 1964, Кирьят-Ата, Израиль) —  израильский певец, композитор и музыкант, один из пионеров стиля «мизрахи» в турецком и арабском жанре.

Офер Леви известен двумя качествами — драматизмом и духовными метаниями. За надрывные интонации его прозвали Офер Бехи (ивр. «плач»). В 1995 году Леви надел кипу, отрастил бороду и начал переделывать слова песен из своего репертуара таким образом, чтобы вместо любви к женщине там фигурировала любовь к Б-гу. Прошло десятилетие, и музыкант сбрил бороду, кипу сменил на бейсболку и записал альбом «Рисую тебя» о теплых чувствах к противоположному полу.

Биография 
Офер Леви родился 17 июня 1964 года в городе Кирьят-Ата в семье курдских евреев. Служил в Голани, участвовал в Первой Ливанской войне.

Ссылки 
 

Певцы и певицы на иврите